Драйшок (, ) — фамилия. Известные носители:
 Драйшок, Александр
 Драйшок, Раймунд
 Драйшок, Феликс